Falla kan syfta på:
 Falla – en tätort i Finspångs kommun

Personer
 Maiken Caspersen Falla (1990–), norsk längdskidåkare
 Manuel de Falla (1876–1946), en spansk klassisk kompositör